Чиказький університет — громадський університет, що фінансується за кошти штату Іллінойс.
 Чиказький університет — приватний університет.